Il Garda Bresciano rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, intenso, brillante.
odore: vinoso caratteristico.
sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Brescia  (1990/91)  16600,0  
Brescia  (1991/92)  13127,0  
Brescia  (1992/93)  21124,0  
Brescia  (1993/94)  15115,0  
Brescia  (1994/95)  14844,48  
Brescia  (1995/96)  11091,3  
Brescia  (1996/97)  15749,46

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino